Северная водопроводная станция — название различных водопроводных станций:

 Северная водопроводная станция — водопроводная станция Москвы, между МКАД и г.Долгопрудный.
 Северная водопроводная станция — водопроводная станция Санкт-Петербурга, на севере от Кудрово.